Лозаннский договор (1564) — подписан в Лозанне 30 октября 1564 года между савойским герцогом Эммануилом Филибертом и представителями Берна.
 Лозаннский договор (1912) — подписан 18 октября 1912 года по итогам Итало-турецкой войны.
 Лозаннский мирный договор — подписан 24 июля 1923 года Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Королевством сербов, хорватов и словенцев, с одной стороны, и Турцией — с другой.